Pineda ist der Name folgender Orte:

 Pineda de Mar, Stadt in der Provinz Barcelona, Spanien

Pineda ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Álvarez de Pineda († 1520), spanischer Konquistador
 Arnel Pineda (* 1967), philippinischer Singer-Songwriter

 Daniella Pineda (* 1987), US-amerikanisch-mexikanische Schauspielerin, Autorin und Komikerin
 Diana Pineda (* 1984), kolumbianische Wasserspringerin
 Francisco Hernández Pineda (Panchito; 1927–2011), mexikanischer Fußballspieler
 Gonzalo Pineda (* 1982), mexikanischer Fußballspieler
 Guadalupe Pineda (* 1955), mexikanische Sängerin
 Hugo Pineda (* 1962), mexikanischer Fußballtorwart
 Jean Paul Pineda (* 1989), chilenischer Fußballspieler
 José Justo Milla Pineda (1794–1838), honduranischer General und Politiker

 Julián López Pineda (1882–1959), honduranischer Poet, Journalist und Diplomat
 Manu Pineda (* 1965), spanischer Politiker (IU, PCE), Aktivist und Gewerkschaftler, MdEP
 Martha Bayona Pineda (* 1995), kolumbianische Radsportlerin, siehe Martha Bayona
 Mauricio Pineda (* 1975), argentinischer Fußballspieler
 Michel Pineda (* 1964), spanischer Fußballspieler 
 Orbelín Pineda (* 1996), mexikanischer Fußballspieler
 Pablo Pineda (Pablo Pineda Ferrer; * 1974), spanischer Lehrer und Schauspieler
 Pedro Pineda (* 1971), mexikanischer Fußballspieler
 Peter Pineda, britischer Sprachwissenschaftler, Herausgeber und Lexikograf spanischer Herkunft
 Rafael Pineda (* 1966), kolumbianischer Boxer
 Rafael Ángel Alfaro-Pineda (* 1961), salvadorianischer Diplomat und Politiker
 Roberto Pineda Duque (1910–1977), honduranischer Komponist
 Salvador Pineda Pineda (1916–1974), mexikanischer Diplomat